Тази статия е за наградата до 2009 и след 2015 г. За обединената награда вижте Златна топка на ФИФА

Златната топка на списание „Франс Футбол“ е футболна награда, присъждана ежегодно на най-добрия футболист, играещ в европейски отбор. Присъжда се от жури от спортни журналисти. През 2021 г. то е от 170 души – по един от различна държава. Всеки от тях посочва по петима футболисти от списък с 30 имена, като ги подрежда по позиции от първа до пета. За първо място се дават 6 точки, за второ – 4, за трето – 3, за четвърто – 2 и за пето – 1.  

Наградата е учредена от бившия френски футболист, а по-късно и журналист Габриел Ано. Първоначално е присъждана само на футболисти от Европа, а от 1995 г. могат да се избират всички футболисти, играещи за европейски отбори.

От 2010 до 2015 г. наградата е обединена с наградата за Футболист на годината на ФИФА под името Златна топка на ФИФА. През 2016 г. ФИФА и френското издание „Франс Футбол“ прекратяват сътрудничеството и наградите за годината отново се връчват разделно.

През 2020 г. групата L'Équipe, към която принадлежи списанието „Франс Футбол“, реши, че няма да се дава награда за годината поради пандемията от COVID-19, която съкрати сезоните на футболните клубове по целия свят.

Най-много е печелил Златната топка Лионел Меси – 7 пъти. Втори е Кристиано Роналдо с 5 отличия, а Йохан Кройф, Мишел Платини и Марко ван Бастен имат по 3. Меси е единственият футболист печелил наградата 4 години поред (2009 - 2012), а Платини – 3 години поред (1983 - 1985).

Носители

Галерия 
Носители на Златната топка

Вижте също 
 Футболист на годината на ФИФА
 Златна топка на ФИФА

Външни препратки 
 Всички носители на Златната топка

Източници